Claude Azéma – vescovo cattolico ausiliare emerito a Montpellier
 Franck Azéma – dirigente sportivo, allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 francese
 Jean-Henri Azéma – poeta francese, collaborazionista durante la seconda guerra mondiale
 Léon Azéma – architetto francese
 Sabine Azéma – attrice francese